Elephanta bezeichnet 

Elephanta (Insel), eine Insel in der indischen Stadt Mumbai
Elephanta (Wind), einen Wind an der indischen Malabarküste